Rudbecksskolan kan syfta på:

Rudbecksskolan, Sollentuna, en gymnasieskola i Sollentuna
Rudbecksskolan, Örebro, en gymnasieskola i Örebro
Gymnasieskolan Rudbeck, en skola i Tidaholm
Rudbeckianska gymnasiet, en gymnasieskola i Västerås
Rudbecksskolan, Umeå, en skola i Umeå